Tufts ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Tufts (1955–2019), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gayle Tufts (* 1960), US-amerikanische Komödiantin
 James Tufts (1829–1886), US-amerikanischer Politiker
 James Hayden Tufts (1862–1942), US-amerikanischer Philosoph und Hochschullehrer an der Universität Chicago
 John Q. Tufts (1840–1908), US-amerikanischer Politiker
 Sonny Tufts (1911–1970), US-amerikanischer Schauspieler und Politiker
 Warren Tufts (1925–1982), US-amerikanischer Cartoonist, Comiczeichner und -autor

Siehe auch:
 Tufts-Pass, Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Tufts University, private Universität in Medford (Massachusetts)